Борис Семёнович Парадня () — советский офтальмолог, микрохирург. Продолжатель традиций академика В. П. Филатова. Главный окулист Ялтинского горздравотдела, основатель и заведующий офтальмологическим отделением Ялтинской городской больницы с 1964 по 1989 годы.

Детство и юность 
Детство прошло в г. Гомеле. После окончания школы № 10 поступил в Гомельский машиностроительный техникум. В 1943 году, окончив второй курс техникума, ушёл на фронт офицером в зенитные войска. Прошёл Великую Отечественную войну до конца, вернувшись старшим лейтенантом. Сразу после окончания войны поступил в Минский медицинский институт (сейчас Белорусский государственный медицинский университет). Окончив его, работал в Гродненской областной клинической больнице, параллельно заведовал отделением Санитарной авиации г. Гродно.

Работа в Крыму 
В 1963 году переехал в Крым. В 1964 году основал специализированное офтальмологическое отделение в Ялтинской городской больнице, которым заведовал до самой смерти в 1989 году. В отделении стала оказываться специализированная высококвалифицированная офтальмологическая помощь жителям Ялты, Алушты, а также больным и отдыхающим на курортах Крыма. В практику работы отделения были внедрены и широко применялись новейшие методы обследования, диагностики и лечения больных, практиковались почти все виды глазных операций. Под методическим руководством сотрудников отделения были созданы глаукомные кабинеты и кабинеты по лечению косоглазия у детей при поликлиниках города, кабинеты по подбору очков при магазинах «Оптика». За годы работы лично Борисом Семёновичем было произведено более 7 тысяч операций и возвращено полностью утерянное зрение многим сотням пациентов.

Умер в Ялте .

Изобретения 
Наряду с большой практической работой Б. С. Парадня вёл научную работу, уделял значительное внимание рационализации и изобретательству. Является автором ряда модификаций хирургических операций, в частности, им разработан оригинальный метод удаления катаракты с помощью особого инструмента «Эризофака», изобретённого самим Б. С. Парадней, на который было получено авторское свидетельство № 316447, выданное Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Инструмент был впоследствии модифицирован и усовершенствован при содействии благодарного пациента А. М. Грачёва, которому Б. С. Парадня вернул зрение. Уже усовершенствованный «с точностью до микрона» «Эризофак» позволил оперировать катаракту вакуумным способом: сохраняя круглый зрачок. Этот метод обеспечивал надёжность исхода оперативного вмешательства и позволял восстанавливать высокую остроту зрения. В то время во всех остальных офтальмологических медицинских учреждениях Советского Союза, кроме Ялты, подобные операции делались громоздким и сложным аппаратом «Криоэктсрактор».

Благодарность пациентов 
Остались многочисленные статьи из газет, в которые писали благодарные пациенты Б. С. Парадни, которым он вернул зрение. У него была специальная книжка, где он записывал особо сложных пациентов, судьбой которых интересовался после того, как они выписывались, в том числе для того, чтобы отслеживать верность методов лечения. «Против фамилий значится с какой остротой зрения они выписались, насколько улучшилось оно через месяц, полгода, год. Сравнивая результаты, врач настойчиво ищет наиболее эффективные методы лечения в том или ином случае. Ведь катаракта катаракте — рознь, и подход к ней должен быть разный».

Был чрезвычайно эрудированным человеком, оставил богатейшую библиотеку и коллекцию произведений искусства. Близко дружил со многими писателями и художниками, такими как Шолохов М. А., Цветкова В. П., был хорошо знаком с четой Полянских.

Семья 
Мать — Пыханова Анастасия Петровна. Отец — Парадня Семён Григорьевич. Супруга — Тихонова Елена Трофимовна, 1930 г.р., врач отоларинголог. Дочь — Парадня Тамара Борисовна, 1956 г.р.

Примечания 

Персоналии:Ялта